Boyer kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Boyer (kulle), 
 Mount Boyer,

Frankrike 

 Boyer, Saône-et-Loire, kommun, 
 Boyer, Loire, kommun,